Miejscowości w USA:
 Star Prairie – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
 Star Prairie – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
Gminy w USA:
 Star Prairie (ang. Star Prairie Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp
 Star Prairie (ang. Star Prairie Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix